Serie A i fotboll 1990/1991 vanns av UC Sampdoria.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på webbplatsen RSSSF

Källor 

1990 i Italien
1991 i Italien
Fotbollssäsongen 1990/1991
1990/1991